Mauiulus är ett släkte av dagsländor. Mauiulus ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Starrdagsländor
Mauiulus